Daar ga je Boem! is een kort satirisch verhaal door Louis Ferron uit 1982. Ondertitel: ‘Een schets uit het Haarlemse verzet’. Daar ga je Boem! behandelt de wederwaardigheden van Charles Rethel, Kapitein Boem en het ‘Commando Kristalontvanger’ tijdens de bezettingsjaren in Haarlem.

Het verhaal werd gepubliceerd in het tijdschrift (funzine) Gifkikker, 3e jaargang, nummer 1, pagina 6 t/m 8, april 1982.

Daar ga je Boem! lijkt sterk op een passage in Ferrons roman Hoor mijn lied, Violetta (Bezige Bij, BBLiterair 1982, 1e druk, pagina 108 t/m 112), maar wijkt daar tekstueel op onderdelen van af. Het is mogelijk een voorstudie geweest, dan wel een fragment uit een eerdere versie van het manuscript van deze roman. Daar ga je Boem! is voor zover bekend in deze tekstvorm en als losstaand verhaal niet elders gepubliceerd.

Kort verhaal
Nederlandstalige literatuur